Török József (1714–1776) borsodi alispán, szepesi kamarai elnök,
 Török József (174?–1824) apát-plébános
 Török József (1780–1852) plébános
 Török József (1813–1894) orvos, természettudós, az MTA tagja
 Török József (1824–1899) gyógyszerész, törvényhatósági bizottsági tag, fővárosi bizottsági tag
 Török József (1842–1925) evangélikus lelkész
 Török József (1847–1909) főispán, főrend, tanácsos, országgyűlési képviselő
 Török József (?–?) az Újpesti TE labdarúgója az 1920-as években
 Török József (1922) erdélyi magyar színművész
 Török József (1944) az MTK labdarúgója
 Török József (1946–2020) Stephanus-díjas teológus
 Török József (1954) labdarúgó (Bp. Honvéd, MTK-VM, ZTE)
 Török József (1982) közgazdász

Jegyzetek